Christian Flor ist der Name folgender Personen:

* Christian Flor (Komponist) (1626–1697), deutscher Komponist und Organist
 Christian Flor (Politiker) (1792–1875), dänischer Pädagoge und Politiker